Baratte, un outil qui permet de transformer la crème de lait en beurre ;

Patronyme 

François Baratte (1947-), archéologue
 Gaston Baratte (189?-1944), un résistant français, fusillé lors du massacre d'Ascq ;
Jean Baratte (1923-1986), un footballeur international français ;
Louis-Henri Baratte (1805-), un érudit

Toponyme 

 La Baratte, un quartier de la ville de Nevers où se trouvent les jardins maraîchers de la Baratte.

Patronyme français